Miss Universe 1960 var den 9. Miss Universe konkurrence. Den blev afholdt 9. juli i Miami Beach i Florida, USA. Miss USA, den 18-årige Linda Bement, vandt konkurrencen.

Results

Placeringer

Placeringer

Resultater

Scores

Resultater

Scores

Specielle Priser 
 Venlighed:  Burma, Myint Myint May
 Fotogen: , Daniela Bianchi

1960